El nombre Guama también puede hacer referencia a:

 Guama, Inga edulis;
 Guama, Inga spuria;
 Guama, capital del Municipio Sucre en Venezuela;
 Guamá, municipio de la provincia de Santiago de Cuba en Cuba.